Can Cuiàs (Montcada), barri de Montcada prop de la Ciutat Meridiana
 Can Cuiàs (Sant Feliu de Llobregat), masia de Sant Feliu de Llobregat
 Estació de Can Cuiàs
 Can Cuyàs o Torre Niella, habitatge al terme de Cardedeu (el Vallès)
 Can Cuyàs (Mataró)